Lokko ist der Nachname folgender Personen:
 Eva Lokko († 2016), ghanaische Ingenieurin und Politikerin
 Kevin Lokko (* 1995), englischer Fußballspieler
 Lesley Lokko, ghanaisch-schottische Architektin, Wissenschaftlerin und Romanautorin
 Mary Lokko, ghanaische Aktivistin
 Vivian Kai Lokko, ghanaische Journalistin